Osasco peut désigner :

Toponymes

Osasco, municipalité située dans l'État de São Paulo ;

Osasco, commune située dans la province de Turin ;

Sport
l'Esporte Clube Osasco, club brésilien de football ;
l'Osasco Futebol Clube, club brésilien de football.

Homonymie de toponyme